Stavhopp, herrar  vid  Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Atens olympiska stadion den 25 och 27 augusti.

Medaljörer

Resultat
Alla resultat anges i meter
DNS startade inte.
OR markerar olympiskt rekord.
NR markerar nationsrekord.
PB markerar personligt rekord.
SB markerar bästa resultat under säsongen.
NM markerar ej resultat
DSQ markerar diskvalificerad eller utesluten.

Kval

Grupp A

Grupp B

Final

Rekord

Världsrekord
Sergei Bubka, Ukraina - 6,14 - 31 juli 1994 - Sestriere, Italien

Olympiskt rekord
Timothy Mack, USA - 5,95 - 27 augusti 2004 - Aten, Grekland

Tidigare vinnare

OS
1896 i Aten: William Hoyt, USA – 3,30
1900 i Paris: Irving Baxter, USA – 3,30
1904 i S:t Louis: Fernand Gonder, Frankrike – 3,50
1906 i Aten: Fernand Gonder, Frankrike – 3,50
1908 i London: Edward Cooke & Alfred Gilbert, USA – 3,71
1912 i Stockholm: Harry Babcock, USA – 3,95
1920 i Antwerpen: Frank Foss, USA – 4,09
1924 i Paris: Lee Barnes, USA – 3,95
1928 i Amsterdam: Sabin Carr, USA – 4,20
1932 i Los Angeles: William Miller, USA – 4,31
1936 i Berlin: Earle Meadows, USA – 4,35
1948 i London: Guinn Smith, USA – 4,30
1952 i Helsingfors: Bob Richards, USA – 4,55
1956 i Melbourne: Bob Richards, USA – 4,56
1960 i Rom: Donald Bragg, USA – 4,70
1964 i Tokyo: Frederick Hansen, USA – 5,10
1968 i Mexico City: Bob Seagren, USA – 5,40
1972 i München: Wolfgang Nordwig, DDR – 5,50
1976 i Montréal: Tadeusz Slusarski, Polen – 5,50
1980 i Moskva: Wladyslaw Kozakiewicz – Polen – 5,78
1984 i Los Angeles: Pierre Quinon, Frankrike – 5,75
1988 i Seoul: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,90
1992 i Barcelona: Maxim Tarasov , Ryssland – 5,80
1996 i Atlanta: Jean Galfione, Frankrike – 5,92
2000 i Sydney: Nick Hysong, USA – 5,90

VM
1983 i Helsingfors: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,70
1987 i Rom: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,85
1991 i Tokyo: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,95
1993 i Stuttgart: Sergei Bubka, Ukraina – 6,00
1995 i Göteborg: Sergei Bubka, Ukraina – 5,92
1997 i Aten: Sergei Bubka, Ukraina – 6,01
1999 i Sevilla: Maksim Tarasov, Ryssland – 6,02
2001 i Edmonton: Dmitri Markov, Australien – 6,05
2003 i Paris: Giuseppe Gibelisco, Italien – 5,90

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2004